Santa Maria Maddalena ima više značenja:
 Santa Maria Maddalena, Bologna
 Santa Maria Maddalena, Firenze
 Santa Maria Maddalena, Rovigo
 Santa Maria Maddalena, Sondrio
 Santa Maria Maddalena, Terni
 Santa Maria Maddalena, Vicenza